— тип японских миноносцев. Дальнейшее развитие типа «Тидори». В 1934—1937 годах было построено 8 кораблей этого типа.

История создания и конструкция 
Заказаны по судостроительной программе 1934 года. Изначально должны были принадлежать к типу «Тидори», но из-за инцидента с «Томодзуру» 12 марта 1934 года и выхода Японии 29 декабря того же года из всех договоров о ограничениях морских вооружений строились по значительно переработанному проекту.

Для дальнейшего улучшения остойчивости корпуса кораблей были сделаны значительно более длинными и широкими, а нормальное водоизмещение достигло 900 тонн (на 50 % больше исходного лимита в 610 тонн). Была установлена на 70 % более мощная силовая установка, что, впрочем, не дало значительного прироста скорости.

Вооружение было аналогичным устанавливаемому на корабли типа «Тидори» после модернизации, но отличалось использованием более современных орудий 120-мм/45 Тип 11, установкой 40-мм британского зенитного орудия и 3 вместо 2 торпедных аппаратов.

В 1934—1937 годах на японских верфях было построено 8 единиц этого типа. От закладки второй серии, для которой уже были присвоены имена, отказались в пользу строительства охотников за подводными лодками типа CH4.

История службы 
К началу Второй Мировой войны прошли модернизацию, аналогичную проведённой в это время на типе «Тидори»(снято кормовое 120-мм орудие, установлено 11 25-мм зенитных автоматов Тип 96, боекомплект глубинных бомб увеличен до 48).

В годы войны миноносцы этого типа входили в состав 1-го («Отори», «Касасаги», «Хиёдори», «Хаябуса») и 11-го («Кидзи», «Хато», «Саги», «Кари») дивизионов. 1-й дивизион базировался на Хайнань, а 11-й входил в состав Третьего флота. Использовались они как противолодочные корабли в составе конвоев и в 1943—1945 годах были потеряны почти в полном составе(четыре от торпед подводных лодок, три от ударов с воздуха).

Уцелел лишь «Кидзи», который был передан по репарациям Советскому Союзу и 19 июля 1947 года зачислен в состав ВМФ СССР под названием «Внимательный». Однако в связи с началом строительства эсминцев проекта 30-бис нужда в старом корабле отпала, и 21 октября 1947 он был выведен в резерв, позже использовался как корабль-цель «ЦЛ-27» и плавучая казарма «ПКЗ-96». 31 октября 1957 года исключён из списков и отправлен на слом.

Представители

Литература 
 Collection of writings by Sizuo Fukui Vol.5, Stories of Japanese Destroyers, Kōjinsha (Japan) 1993, ISBN 4-7698-0611-6
 Model Art Extra No.340, Drawings of Imperial Japanese Naval Vessels Part-1, Model Art Co. Ltd. (Japan), October 1989, Book code 08734-10
 The Maru Special, Japanese Naval Vessels No.39 Japanese Torpedo Boats, Ushio Shobō (Japan), May 1980, Book code 68343-40
 [wunderwaffe.narod.ru/Magazine/BKM/Jap_DD/ Патянин С. В. Эскадренные миноносцы и миноносцы Японии 1879—1945 гг.]

Ссылки 

Военно-морской флот Японской империи
Миноносцы Японии
Корабли Японии периода Второй мировой войны
Эскортные миноносцы